Gazi bezeichnet:

 eine Stadt in der kretischen Gemeinde Malevizi, siehe Gazi (Kreta)
 einen Gemeindebezirk der kretischen Gemeinde Malevizi, siehe Gazi (Gemeindebezirk)
 einen Stadtteil von Athen, siehe Gazi (Athen)
 einen Stadtteil von Istanbul, siehe Gazi (Istanbul)
 die Gazi Üniversitesi
 einen islamischen Titel in türkischer Schreibweise, siehe Ghāzī (Titel)
  eine zentraliranische Sprache, siehe Gazi (Sprache)
 die Molkereiproduktemarke GAZİ von Garmo (Unternehmen)

Gazi ist der Familienname folgender Personen:
 Battal Gazi, legendärer Anführer der Araber in den Kriegen gegen Byzanz während der Omayyaden-Zeit (8. Jahrhundert)
 Effi Gazi (* 1966), griechische Historikerin
 Osman I. Gazi (* 1258; † 1326), Gründer des Osmanischen Reichs in Bursa
 Orhan I. Gazi (* 1281; † 1360), Sultan des Osmanischen Reiches von 1326 bis 1360
 Pavle Gaži (1927–2021), jugoslawischer Politiker

Siehe auch:
 Ghazi